Красное Знамя — посёлок в составе Михнёвского сельского поселения Болховского района Орловской области. Население  человек (), 17 человек (к 2018 г.).

История 
Кандидат исторических наук А. Ю. Саран пишет (2015), что деревня под названием Михнева, пос. Красное Знамя входила в АТД: Лучанская вол., Болховский у., Паленский с/с, Михневский с/с, Болховский р-н (Болхов-1927. АТД-1976. АТД-2000. АТД-2010. АТД-2014. МЧС-2014).

География 
Деревня расположена в центральной части Среднерусской возвышенности в лесостепной зоне, на севере Орловской области. Уличная сеть не развита.

Климат
близок к умеренно-холодному, количество осадков является значительным, с осадками в засушливый месяц. Среднегодовая норма осадков — 627 мм. Среднегодовая температура воздуха в Болховском районе — 5,1 ° C.

Население 

103 чел. и 19 дворов (1926), 27 чел. (2000), 13 чел. (2010).
 Возрастной состав
По данным администрации Михнёвского сельского поселения, опубликованным в 2017—2018 гг., в посёлке Красное Знамя проживают в 9 дворах 17 жителей, среди них: 0 человек до 7 лет, 1 человек от 7 до 18 лет, 5 человек от 18
до 30 лет, от 30 до 50 лет — 3 чел., от 50 до 60 лет — 0 чел., свыше 60 лет — 8 лет

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения
русские составляли 100 % от общей численности населения в 27 жителей

Инфраструктура 
Было развито сельское хозяйство.

Транспорт 
Просёлочные дороги.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 Список заброшенных строений и населенных пунктов Орловской области. База данных. Главное управление МЧС России по Орловской области, 2014

Населённые пункты Болховского района